Пора́ — час, період, певний момент, а саме:
 пов'язаний з якою-небудь подією; 
 короткий відрізок часу, коли виконується або відбувається якась дія; 
 відтинок часу, позначений наявністю, існуванням чого-небудь;
 період у житті людини, вік; 
 тривалий період в житті народу, культурному або суспільному розвитку країни, що характеризується визначними явищами, подіями;
 епоха, доба.
 По́ра — порожнина, а саме:
 найдрібніший отвір в мінеральній речовині, різних адсорбентах;
 порожнина між часточками якої-небудь речовини, гірської породи, матеріалу тощо.
 Пора! — назва двох організацій (громадянських кампаній), що діяли в Україні у 2004 році, зокрема до і під час Помаранчевої революції, а саме:
 Пора! (чорна);
 Пора! (жовта).
 ПОРА! — всеукраїнська громадська організація, правонаступник ГК «Пора!» (чорна); утворена 2005 року.
 Пора (партія) — політична партія, утворена 2005 року окремими активістами ГК «Пора!» (жовта).
 Нова ПОРА — всеукраїнська громадська організація, утворена 14 лютого 2005 року частиною активістів ГК «Пора!» (жовта). Діяльність лишилась непоміченою.
 Молода ПОРА — всеукраїнська молодіжна громадська організація, утворена активістами колишньої ГК «Пора!» (жовта). Діяльність лишилась непоміченою.
 Зелена ПОРА — всеукраїнська громадська організація, утворена активістами колишньої ГК «Пора!» (жовта). Діяльність лишилась непоміченою.
 Українська Громадська Пора («Пора», «Нова Пора», «Укр. Нова Пора») — тижневик, орган «незалежної трудової демократії» соц. напряму (1930-1952 роки).
 «Пора́» — пісня білоруського гурту «Naka», виконання — російською мовою.

Див. також 
 Пора року

Джерела 
 Великий тлумачний словник сучасної української мови. 2-е видання. С. — 1064.

Примітки